Die 2. HNL 2004/05 war die 14. Spielzeit der zweithöchsten kroatischen Fußballliga.

Modus 
Die Liga wurde in Gruppen zu je 12 Mannschaften eingeteilt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten jeweils die besten sechs Teams in der Aufstiegsrunde und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde. Dabei wurden die Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Die beiden Gruppensieger ermittelten einen Aufsteiger in die 1. HNL, der Unterlegene hatte noch die Chance über die Relegation gegen den Vorletzten der 1. HNL aufzusteigen. Die beiden letzten der Abstiegsrunde mussten in die 3. HNL.

Gruppe Nord

Vorrunde

Aufstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Gruppe Süd

Vorrunde

Aufstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Play-off 

Cibalia Vinkovci stieg in die 1. HNL auf.

Relegation 
Der 11. der 1. HNK spielte gegen den Verlierer der Play-off.

Beide Vereine blieben in ihren bisherigen Ligen

GOŠK Dubrovnik musste als Verlierer der Abstiegs-Relegation in die 3. HNL absteigen.

Weblinks 
 Croatia 2004/05 www.rsssf.com, (engl.)

2004
Fußballsaison 2004/05